SK Ilirija je ime več slovenskih športnih klubov:
 SK Ilirija - hokejski klub, danes HDD Tilia Olimpija
 SK Ilirija - nogometni klub, kasneje Nogometni klub Olimpija
 SK Ilirija - smučarsko skakalni klub

Slovenski športni klubi